Okręty (tankowce) US Navy o nazwie USS  "Pecos":

 Pierwszy USS "Pecos" (AO-6) służył w latach 1921 - 1942, zatopiony przez japońskie samoloty
 Drugi USS "Pecos" (AO-65) służył w latach 1944 - 1947, następnie poza ścisłą służbą w Marynarce.
 Trzeci USNS "Pecos" (T-AO-197) służy od 1990 (stan na 2005 rok)
Pecos